Bafaw peut désigner :
 les Bafaw, une population du Cameroun :
 le bafaw, un dialecte du groupe Bafaw-balong.
 Dieka Bafaw, un village du Cameroun.